

Persone
 Charles Thévenin (1764-1838) – pittore francese neoclassico
 Léon Charles Thévenin (1857-1926) – ingegnere francese 
 Nicolas Henry Marie Denis Thévenin (1958) – arcivescovo cattolico francese

Altro
 Teorema di Thévenin – teorema nell'ambito dei circuiti elettrici